10-й Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в программе рапид прошёл 18 декабря 2021 года в Юлинеке, (Польша). Участвовали 78 спортсменов из 11 стран. Там же проходил чемпионат мира среди женщин.

Чемпионом мира в первый раз стал Александр Гетманский (Россия). Второе место занял украинец Юрий Аникеев. На третьем месте россиянин Александр Шварцман.

Регламент 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на партию + 5 секунд на каждый ход.

Итоговое положение 

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД
 CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Примечания

Ссылки 
 Информационный шашечный сайт
 Результаты